Rated R:

 Rated R — второй студийный альбом американской рок-группы Queens of the Stone Age.
 Rated R — четвёртый студийный альбом певицы Рианны.